Saint Saturnin oder Saint-Saturnin steht für:
 Saturninus von Toulouse (†? 250), Heiliger, erster Bischof von Toulouse
 Saturninuskirche, etliche Kirchen des Hl. Saturnin

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Saturnin (Cantal), Département Cantal
 Saint-Saturnin (Charente), Département Charente
 Saint-Saturnin (Cher), Département Cher
 Saint-Saturnin (Lozère), Département Lozère
 Saint-Saturnin (Marne), Département Marne
 Saint-Saturnin (Puy-de-Dôme), Département Puy-de-Dôme
 Saint-Saturnin (Sarthe), Département Sarthe
 Saint-Saturnin-de-Lenne, Département Aveyron
 Saint-Saturnin-de-Lucian, Département Hérault
 Saint-Saturnin-du-Bois, Département Charente-Maritime
 Saint-Saturnin-du-Limet, Département Mayenne
 Saint-Saturnin-lès-Apt, Département Vaucluse
 Saint-Saturnin-lès-Avignon, Département Vaucluse
 Saint-Saturnin-sur-Loire, Département Maine-et-Loire
 Morvillers-Saint-Saturnin Département Somme
 Ygos-Saint-Saturnin, Département Landes

Siehe auch:
 Saint-Sernin